Az FK Kauno Žalgiris egy litván labdarúgóklub, melynek székhelye Kaunasban található. A csapat jelenleg a litván első osztályban szerepel.

Története
A klubot 2005-ben alapították FM Spyris Kaunas néven. Ugyanebben az évben a harmadosztályban indultak el. 2010-ben Aisčiai-ra változtatták a csapat nevét. A szezon végé a második helyen végeztek és feljutottak a másodosztályba (I Lyga). 2011-ben visszatértek az FK Spyris névhez. 2014-ben a negyedik helyen zártak és történetük során először feljutottak az első osztályba (A Lyga). 2016 óta a jelenleg is használatban lévő Kauno Žalgiris néven folytatták a küzdelmeket.

Sikerlista

Hazai 
Litván bajnokság
2. helyezett (1): 2022
3. helyezett (2): 2020, 2021
Litván kupagyőztes 
Döntős (0): 
Litván szuperkupa
Döntős (0):

Litván bajnokság

FK Spyris (2013–2015)

FK Kauno Žalgiris (2016–...)

A klub színei és a mezek

Jelenlegi keret 
2023. Januari 27-i állapotnak megfelelően.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

 

 
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Edzők
  Laimis Bičkauskas (2013 – 2016)
  Vitalijus Stankevičius (2017) 
  Laimis Bičkauskas/ Ignas Dedura / Andrius Velička (2017)  
  Johnatan McKinstry (2017) 
  Mindaugas Čepas (2017 — 2019)  
  Rokas Garastas (2019 – ...)

Jegyzetek

További információk 

 FK Kauno Žalgiris: alyga.lt
 FK Kauno Žalgiris: Sofascore
 Globalsportsarchive

Litván labdarúgócsapatok
2004-ben alapított labdarúgócsapatok
Kaunas sportélete